Пластификатор — может означать:

 Пластификатор (в строительстве) — добавка при приготовлении строительной смеси, повышающая её пластичность и снижающая необходимость в воде.
 Пластификатор (в химии и при производстве полимеров) — вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для повышения эластичности или пластичности при их переработке и эксплуатации. Также используется во взрывчатом веществе.

См. также 

 Пластификация